Trankovo (Jambol), een dorp in de Bulgaarse gemeente Elchovo, oblast Jambol
Trankovo (Stara Zagora), een dorp in de Bulgaarse gemeente Radnevo, oblast Stara Zagora